Vitoria lub Vitória może prowadzić do:

Osoby
 Francisco de Vitoria – hiszpański filozof renesansowy, teolog i prawnik
 Alberto Vitoria – hiszpański piłkarz
 Rui Vitória – portugalski trener piłkarski, a wcześniej piłkarz
 Steven Vitória – kanadyjski piłkarz portugalskiego pochodzenia

Miejsca
 Brazylia
 Vitória – stolica stanu Espírito Santo
 Vitória (wyspa) – na której jest położone te brazylijskie miasto
 Vitória da Conquista – miasto w Brazylii w stanie Bahia
 Região Metropolitana da Grande Vitória – obszar metropolitalny na terenie Regionu Południowo-Wschodniego
 Vitória Brasil – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo
 Archidiecezja Vitória – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Brazylii

 Portugalia
 Vitória (Porto) – parafia portugalskiej miejscowości Porto

 Hiszpania
 Diecezja Vitoria – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Hiszpanii
 Vitoria – miasto w północnej Hiszpanii, stolica prowincji Araba/Álava i wspólnoty autonomicznej Kraju Basków

Kluby sportowe
 Brazylia
 EC Vitória – klub piłkarski z siedzibą w mieście Salvador
 Vitória FC – klub piłkarski z siedzibą w mieście Vitória

 Portugalia
 Vitória FC – klub piłkarski z siedzibą w mieście Setúbal
 Vitória SC – klub piłkarski z siedzibą w mieście Guimarães

 Hiszpania
 CD Vitoria – klub piłkarski z siedzibą w mieście Vitoria

Strony ujednoznaczniające